

Personnalités 
 Thalès de Milet est un philosophe, scientifique et mathématicien grec.
 Théodore Thalès (1857-1935), dit , nom de scène de Théodore Jammet, mime, et acteur français du cinéma muet ;

Autres usages 
 Le théorème de Thalès est un théorème de mathématiques qui doit son nom au mathématicien grec ;
 (6001) Thalès est un astéroïde, nommé d'après le philosophe et mathématicien grec ;
 Thales (sans accent) est une société d'électronique spécialisée dans l'aérospatiale, la défense et les technologies de l'information et dont le siège social est en France. Anciennement connue sous le nom Thomson-CSF, l'entreprise a effectué ce changement de nom en décembre 2000 (en référence au philosophe grec).
 Thalès ou Tullece est un personnage du manga Dragon Ball. Il apparaît dans le film Le Combat fratricide et l'OAV Le Plan d'anéantissement des Saïyens.